Esse artigo traz uma lista com os recordes mundiais ligados ao futebol.

Recordes

Jogadores

Gols e artilharias

Goleiros

Outros recordes de jogadores

Treinadores

Equipes

Partidas

Campeonatos/torneios

Copa do Mundo

Jogos Olímpicos

Ver também
 Recorde de transferências do futebol
 Maiores artilheiros
 Lista de futebolistas com mais partidas oficiais disputadas

Listas de recordes esportivos
Recordes mundiais no esporte